Нефтя́ник:
 Нефтя́ник — собирательное название профессий, связанных с добычей нефти.

Топоним 
 Нефтяник — посёлок, Сорокинский район, Тюменская область, Россия.
 Нефтяник — микрорайон города Ишимбая.
 Нефтяник — упразднённый посёлок в Актюбинской области.

Спортивные клубы 
 «Нефтяник» — российский женский баскетбольный клуб из Омска.
 «Нефтяник» — название ряда футбольных клубов.
 «Нефтяник» — название нескольких хоккейных клубов.
 «Нефтяник» — название ряда волейбольных клубов.
 «Нефтяник» — название спидвейного клуба «Октябрьский» в 1972—1990 гг.
 «СКА-Нефтяник» — клуб по хоккею с мячом из Хабаровска.

Другое 
 «Нефтяник» — дворец культуры в Уфе.
 «Нефтяник» — название ряда стадионов.

См. также